Истерли () — фамилия.

Известные носители 
Истерли, Джен — американский офицер разведки
Истерли, Тед — американский бейсболист
Истерли, Уильям — американский экономист